Ворошиловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Омская область
 Ворошиловское сельское поселение — в составе Полтавского района

Тверская область
 Ворошиловское сельское поселение — в составе Пеновского района